Svenska mästerskapet i ishockey 1925 var det fjärde svenska mästerskapet i ishockey. Hockeyn började sprida sig i landsorten och både Södertälje SK och Västerås SK deltog för första gången i SM och båda lagen hade anlagt egna banor att spela ishockey på. Förvåningen var stor när Västerås slog ut trefaldiga svenska mästarna IK Göta i semifinalen. Södertälje SK hade bara spelat ett matcher i Klass II som sedan fått ställas in p.g.a. töväder. Ändå lyckades de besegra Nacka i semifinalen. SM-finalen blev alltså en ren landsortsfinal och spelades i Västerås. Södertälje var så nya på ishockey att de fick läsa på reglerna under tågfärden till Västerås. I finalen den 21 mars besegrade de inte desto mindre Västerås SK i vad som blev lagets femte match någonsin.

Matchträd

Matcher
Kvalomgång 1
10 mars 1925: IFK Stockholm-Djurgårdens IF 4-2 (Stockholms stadion)
10 mars 1925: Nacka SK-IF S:t Erik 2-0 (Stockholms stadion)

Kvalomgång 2
11 mars 1925: IK Göta-Hammarby IF 8-2 (Stockholms stadion)
13 mars 1925: Nacka SK-IFK Stockholm 4-3 (Stockholms stadion)

Semifinaler
14 mars 1925: Västerås SK-IK Göta 8-6 (Västerås)
14 mars 1925: Södertälje SK-Nacka SK 7-0 (Södertälje)

Final
21 mars 1925: Västerås SK-Södertälje SK 2-3 (Gamla plan i Västerås) Publik: 700.
Målen: 1-0 Georg "Lolle" Jonsson, VSK 2-0 Georg "Lolle" Jonsson, 2-1 Johnny Johansson, SSK 2-2 Johnny Johansson, SSK 2-3 Carl "Calle Aber" Abrahamsson (i förlängning)

Se även
 Klass I i ishockey 1925

Referenser

1925 i Sverige
Ishockeysäsongen 1924/1925
1925